<noinclude>

União São João Esporte Clube